Dead Stop (Star Trek), een televisieaflevering van Star Trek: Enterprise
Dead Stop (band), een hardcoreband uit België